Синкліт — назва сенату у Візантійській імперії.
 Синкліт — у Стародавній Греції — збори вищих посадовців, або ареопаг.

Література 
 Ліхтей І.М. Історія середніх віків: Підруч. для 7-го кл. - К.:Грамота, 2007.

Право